Агва Негра има више значења:
 Агва Негра (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Негра (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Негра (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Негра (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Негра (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Негра (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Негра (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Негра (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Негра (Сан Педро Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Негра (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Негра (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Агва Негра (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва Негра (Мијер), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва Негра (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику